Tyldum est un patronyme porté par ces personnalités norvégiennes :

 Ingri Aunet Tyldum (1983-), fondeuse
 Jon Åge Tyldum (1968-), biathlète
 Morten Tyldum (1967-), réalisateur
 Pål Tyldum (1942-), fondeur